Луко́шкинский — посёлок при станции в сельском поселении Донской сельсовет Задонского района Липецкой области. Стоит на железнодорожной линии Грязи — Елец (пл. 215 км).

Начал создаваться на базе Лукошкинского карьера в 1958 году. В 1976 году получил нынешнее название — по близлежащей деревне Лукошкино .

На юго-западе Лукошкинского находится озеро.

В 2,5 км восточнее находилась деревня Попов Куст.

Население

Примечания 

Населённые пункты Задонского района